Playas Gon' Play foi o segundo e último single do primeiro CD 3LW das 3LW. Essa foi uma das poucas músicas em que Naturi Naughton tem mais destaque e não fica só com o backing vocal.

Videoclipe
O videoclipe trazia as 3LW em uma resort tropical

Faixas
 "Playas Gon' Play (Album Version)" — 4:02
 "Playas Gon' Play (Instrumental)" — 4:43
 "Playas Gon' Play (A Cappella)" — 4:37
 "Never Let Em' Go"
 "Never Let Em' Go (Remix)"

Desempenho

Canções gravadas por 3LW
Singles de 2001
Canções de R&B